Gar (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Ngari in de Tibetaanse Autonome Regio
Gar (plaats), de hoofdplaats van het arrondissement Gar in Tibet
Gar Tsangpo, een zijrivier van de Sengge Tsangpo (Indus) in Tibet
Gar (muziekstijl), een Tibetaanse muziekstijl
Gar (dialect), een dialect van het Guruntum-Mbaaru, gesproken in Nigeria
Gar (tejp), een clantak in Tsjetsjenië